ВРД — аббревиатура, может иметь следующие значения:
 Воздушно-реактивный двигатель
 Вентильный реактивный электродвигатель